Jeroni Nadal i Morey (1507 – 1580), sacerdot jesuïta mallorquí, col·laborador de Sant Ignasi de Loiola.
 Jeróni Nadal Reus (Binissalem, Mallorca, segle XX), un cirurgià oftalmòleg català.